

Geografia

Austria 
 Arnsdorf – miejscowość w gminie Lamprechtshausen

Niemcy 
 Arnsdorf – dzielnica Jessen (Elster)
 Arnsdorf – dzielnica Penig
 Arnsdorf – dzielnica Ruhland
 Arnsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Karnków
 Kaźmierzów
 Lubomino
 Miłcz
 Miłkowice
 Miłków
 Przecza

Zobacz też 
 Arensdorf
 Arnstorf
 Rossatz-Arnsdorf